Bell X–1, kísérleti repülőgép, Chuck Yeager elsőként lépte át vele a hangsebességet
Sagittarius X-1, röntgenforrás a Nyilas csillagképben, Tejútrendszerünk középpontja
Cygnus X-1, csillagászati objektum, röntgenforrás